Players Tour Championship 2010/2011 – Turniej 5 – siódmy turniej z cyklu 12 rankingowych turniejów Players Tour Championship, a piąty rozegrany w tym cyklu na Wyspach Brytyjskich, rozegrany w World Snooker Academy w Sheffield (Anglia) w dniach 7–10 października 2010 roku.

Wzięło w nim udział ?? zawodników.

W finale Ding Junhui pokonał Jamiego Jonesa wynikiem 4–1.

Nagrody 

Zwycięzca: L10 000
II miejsce: L5 000

Półfinalista: L2 500
Ćwierćfinalista: L1 500

Ostatnia 16: L1 000
Ostatnia 32: L600
Ostatnia 64: L200

Turniej główny

Rundy pre-eliminacyjne

Runda 1 
Do 4 wygranych frame’ów

Runda 2 
Do 4 wygranych frame’ów

Faza główna

Górna połówka

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Dolna połówka

Sekcja 5

Sekcja 6

Sekcja 7

Sekcja 8

Faza finałowa

Breaki stupunktowe  
  Jamie Jones 143
  Tony Drago 136
  Jamie Cope 135
  Ricky Walden 135, 102
  Noppon Saengkham 134
  Jimmy Robertson 133
  Patrick Wallace 131
  Graeme Dott 129
  Andrew Higginson 125, 104
  Mark Selby 119, 113
  Tian Pengfei 117
  Kuldesh Johal 116
  Ding Junhui 116
  Alan McManus 115
  Matthew Stevens 115
  Marco Fu 115, 114, 112
  Dominic Dale 112, 100
  Robert Milkins 110
  Anthony McGill 109
  Andy Hicks 106
  Michael Holt 106
  Gerard Greene 104
  Barry Hawkins 104, 103
  Justin Astley 103
  Marcus Campbell 102
  Rory McLeod 102
  Mark Joyce 102
  Luca Brecel 101

Przypisy 

Players Tour Championship 2010/2011
Sport w Sheffield
2010 w Anglii

sv:Players Tour Championship 2010/2011#Players Tour Championship 5